

Brasil 
 Linha 4 do Metrô de São Paulo
 Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro

Mundo 
 Linha 4 do Metropolitano de Paris
 Linha 4 (Metro de Barcelona)
 Linha 4 (Metro de Madrid)
 Linha 4 (Metro de São Petersburgo)
 Linha 4 do Metrô de Santiago
 Linha 4A do Metrô de Santiago

Ver também

Desambiguações de transporte